El término carpa puede referirse, en esta enciclopedia:
 a la carpa, un toldo de grandes dimensiones usado como un edificio temporal, por muchos años usado en circos para albergar al público asistente y al espectáculo en sí;
 a la carpa; en español americano, tienda de campaña o casa de campaña, una pequeña casa portátil de origen árabe destinada a ser colocada en el campo para albergar a una o más personas;
 a la carpa (Cyprinus carpio), un pez de agua dulce;
 al teatro de carpa, un tipo de espectáculo ambulante que estuvo en auge en México durante los inicios del sigloXX;
 a la carpa modular.

Otras páginas de desambiguación

Enlaces externos 
 El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para carpa.